Felinae este o subfamilie de mamifere din familia Felidae.

Genuri

Note:
 Genul Oncifelis este adesea inclus în Leopardus
 Genul Otocolobus este câteodată inclus în Felis, iar Otocolobus manul este câteodată denumit Felis manul.

Arbore filogenetic 

Arborele filogenetic a genurilor din subfamilla Felinae

Referințe

Legături externe